David Halberstam (1934-2007), journaliste et essayiste américain. Il a été récompensé d'un prix Pulitzer et est l'auteur d'une vingtaine de livres.
 Heini Halberstam (1926-2014), mathématicien britannique qui travaillait dans le domaine de la théorie analytique des nombres. Il est l'un des deux mathématiciens qui ont donné leur nom à la conjecture d'Elliott-Halberstam.
 Jack Halberstam (1961-), universitaire américain actif dans le champ des American Studies and Ethnicity, des études de genre et de la littérature comparée.
 Shlomo Halberstam (1907-2000), rabbin hassidique américain, d'origine polonaise, le 3 Rebbe de Bobov, survivant de la Shoah, qui reconstruit sa communauté décimée par la Seconde Guerre mondiale.
 Yekusiel Yehudah Halberstam (1905-1994), rabbin américain puis israélien orthodoxe d'origine polonaise, fondateur de la dynastie hassidique de Sanz-Klausenburg, survivant de la Shoah mais dont la femme et les onze enfants ont péri durant cette période. Il a fondé en 1975 l'Hôpital Laniado à Netanya, en Israël.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif